Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1938 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf google.news/newspapers), Ausgaben vom 1. bis 6. August 1938, sowie The Daily Colonist (auf archive.org), Ausgabe vom 7. August 1938

Anmerkungen 

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1938